Kalvarija v prvotnem pomenu besede je
 Kalvarija ali Golgota - grič, kjer so križali Jezusa Kristusa

Slovenija 
Poleg tega je Kalvarija pogosto geografsko ime v Sloveniji. Po navadi označuje manjši grič, na katerem so postavljene postaje križevega pota. Znane kalvarije, ki se nanašajo na slovensko versko-kulturno izročilo so zlasti:
 Kalvarija v Mariboru
 Kalvarija (Jožefov hrib) v Celju
 Kalvarija - del Kranja
 Kalvarija pri Smledniku
 Kalvarija pri Mirenskem gradu
 Kalvarija pri Polhovem Gradcu
 Kalvarija v Kamniku
 Kalvarija v Idriji
 Kalvarija v Reziji
 Kalvarija v Šmarju pri Jelšah
 Kalvarija (Stari grad) nad Polhovim Gradcem

Kalvarija je tudi naziv - ime evangeljske Cerkve v Celju.

Italija 

 Kalvarija (Monte Calvario) na desnem bregu Soče pri Gorici

Drugo 
Poleg tega beseda kalvarija (z malo začetnico) pomeni splošni izraz za zelo hudo trpljenje.